Фаянс

Общие значения 
 Фаянс — керамические изделия.
 Правило Фаянса — Панета — правило для определении знака заряда поверхности при образовании ДЭС в коллоидной химии.

Фамилия 
 Фаянс, Григорий Кивович (1902 — ?) — советский военный деятель, полковник (1950).
 Фаянс, Казимир (1887—1975) — американский физико-химик.
 Фаянс, Максимиллиан (1825—1890) — польский художник-рисовальщик, литограф, фотограф.

См. также 
 Файанс () — коммуна во Франции, департамент Вар.
 Фаянсовая
 Конаковский фаянсовый завод